Bosznia-Hercegovina
Rudine falu Glamoč községben, a Livnói/Hercegboszniai kantonban
Rudine falu Sokolac községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
Rudine falu  Dobrinj községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében

 Koszovó
Rudine falu Zvečan községben, a Kosovska Mitrovicai körzetben

 Montenegró
Rudine falu Nikšić községben
Rudine falu Podgorica községben

 Szerbia
Rudine falu Čajetina községben, a Zlatibori körzetben